Мамыров (Мамырова) — фамилия.

Известные носители 
 Мамыров, Аманкан (род. 1944) — звеньевой совхоза «Кетмень-Тюбе».
 Мамыров, Маулен Сатымбаевич (род. 1970) — казахский борец вольного стиля.
 Мамыров, Нургали Кулшыманович (1938—2021) — советский и казахский учёный-педагог.

Известные носительницы 
 Мамырова, Бодош Аманбаевна (род. 1957) — киргизский государственный деятель.

См. также 
 Мамырово — село в составе Валгусского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области.